A Gaio Duilio (o Caio Duilio) sono state intitolate diverse navi e classi della Regia Marina-Marina Militare Italiana

Caio Duilio – corazzata classe Caio Duilio varata nel 1876, considerata a quel tempo la più potente al mondo
 Duilio – nave da battaglia classe Caio Duilio, varata nel 1913
 Duilio – nave da battaglia, ricostruzione della precedente effettuata tra il 1937 e il 1940, restò in servizio fino al 1956
 Caio Duilio (554) – incrociatore lanciamissili/portaelicotteri classe Andrea Doria, varata nel 1962 ed andata in disarmo nel 1990
 Caio Duilio (D 554) –  Cacciatorpediniere della classe Orizzonte attualmente in servizio